Glaab ist der Familienname folgender Personen:

 Corina Glaab (* 2000), deutsche Volleyballspielerin
 Hans Glaab (1936–2015), deutscher Bodybuilder